

Населені пункти та їхні частини
 Злоти-Поток — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Злоти-Поток — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Злоти-Поток — частина села Новий Швароцин у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Злоти-Поток — осада в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства

Примітки